Un noble est un membre d'une institution sociale : la noblesse.

Patronyme 
 Andrew Noble (1831-1915), un artilleur et balisticien britannique ;
 Andrew Noble (1984-), skieur alpin britannique ;
 Brian Noble (1961-), un joueur anglais de rugby à XIII ;
 Catherine Noble (1966-), une taekwondoïste française ;
 Christina Noble (1944-), une Irlandaise connue pour ses œuvres caritatives pour la défense des droits des enfants ;
 Chuck Noble (1931-), un joueur américain de basket-ball ;
 David Franklin Noble (1945-), un historien américain ;
 Edward Noble (1882-1958), un entrepreneur américain ;
 Elizabeth Noble Shor (1930-2013), une historienne et scientifique américaine ;
 Ernestina Herrera de Noble (1925-2017), une éditrice et femme d'affaires ;
 Ève Pouteil-Noble (1981-), une escrimeuse française ;
 Gladwyn Kingsley Noble (1894-1940), un zoologiste américain ;
 Jean-Claude Noble (1944-2003), un joueur de rugby à XV français ;
 John Noble (1948-), un acteur australien ;
 John Noble Barlow (1861-1917), un peintre britannique ;
 John Noble (1874-1934), un peintre américain ;
 John Willock Noble (1831-1912), un homme politique américain ;
 , un designer de voitures sportives fondateur de Noble Automotive ;
 Mark Noble (1987-), un footballeur anglais ;
 Maurice Noble (1910-2001), un réalisateur, acteur et scénariste américain ;
 Mike Noble (1979-), un joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Monty Noble (1873-1940)est un joueur de cricket ;
  ;
 Reg Noble (1895-1952), un joueur de hockey sur glace ;
 Richard Noble (1946-), un anglais qui détient le record de vitesse terrestre ;
 Roderic Noble (1957-), un acteur britannique ;
 Sarah K. Noble (1975-), une astronome américaine ;
 Thom Noble, un monteur britannique ;
 Thomas Satterwhite Noble (1835-1907), peintre et professeur d'art américain ;
 Trisha Noble (1944-2021), une chanteuse et actrice australienne ;

personnage fictif
 Donna Noble est un personnage fictif de la série télévisée de science-fiction britannique Doctor Who.

Toponyme 

 Noble, ville américaine située en Louisiane ;
 Noble, une ville située dans l’Oklahoma, aux États-Unis ;
 Noble, un village du comté de Richland dans l'Illinois, aux États-Unis ;
 .

Cinéma 

 Christina Noble (Noble), un film britannique réalisé par  en 2014.

Autres 
 Noble, une unité monétaire utilisée en Angleterre au Moyen Âge
 Noble Automotive, un constructeur automobile britannique fondé par 

Homonymie de patronyme